Список видів роду вербена (Verbena) містить перелік визнаних видів згідно з онлайн-ресурсом Королівських ботанічних садів у К'ю — Plants of the World Online. У таблиці зазначено наукові назви й авторство, а також природне поширення видів. Слід зазначити, що вербена також вирощується як декоративна рослина. Забарвленням позначено два види, які зростають на території України і Європи.

Примітки

Джерела 
  
  
  

 
вербена
вербена